Карвоэйра:

 Карвоэйра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Карвоэйра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.